Narda – miasto w fikcyjnej krainie Alagaësia, w której toczy się akcja Cyklu Dziedzictwo, autorstwa Christophera Paoliniego
 Narda – wieś na Węgrzech, położona w komitacie Vas
 Narda – filipiński zespół rockowy
 Narda Safety Test Solutions – niemiecka firma zajmująca się techniką pomiarową, w składzie koncernu L-3 Communications